Demet significa 'ram' [de flors] en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Demet inclouen:

 Demet Akalın - cantant turca
 Demet Akbağ - actriu turca

Prenoms femenins turcs